Abiezer (do hebraico: אביעזר, cujo significado é "pai de ajuda", isto é, ajudador) é o nome de três personagens bíblicos. Os personagens são:

 O segundo dos três filhos de Hamolequete, a irmã de Gileade. Ele era neto de Manassés. A partir de sua família Gideão surgiu. Ele também foi chamado Jezer.
 Abiezer, benjamita de Anatote, foi um dos “trinta homens” do biblíco rei David, e oficial comandante de 24 000 homens. Deu o nome a uma família da tribo judaica de Manassés, viveram durante anos no lado ocidental de rio Jordão. Gideão era dessa tribo.
 O príncipe da tribo de Dã no Êxodo.

Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.

Personagens do Tanakh